И́нема — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на 197,1 перегона Олонец — Лодейное Поле линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт находится в одноимённом посёлке при станции Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области. По состоянию на 2019 год бывшая инфраструктура станции (платформа, выложенная тротуарной плиткой, пассажирское здание, здание ПЧ, бетонный забор вдоль перрона) находится в полуразрушенном состоянии.
В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, а этому предшествовало сокращение маршрута поезда Лодейное Поле — Янисъярви до станции Питкяранта.

21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что «Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики».

История 
Станция Инема была открыта в 1972 году в составе шестой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле, после того как был построен комбинированный разводной мост через реку Свирь. В результате линия стала транзитной, будучи продлённой до Лодейного Поля. Станция Мегрега, оставшись в стороне, была ликвидирована. До начала 1970-х годов пассажирское движение осуществлялось только до Олонца. Станция Мегрега оставалась тупиковой технической станцией.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Инема на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Инема на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Инема на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Инема на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1972 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции
Железнодорожные станции и платформы Лодейнопольского района